«Кампу-Гранди» () — футбольный клуб из Рио-де-Жанейро, Бразилия. Выступает во втором дивизионе чемпионате штата Рио-де-Жанейро. Символом клуба является петух.

История 
Клуб был основан 13 июня 1940 года. Вышел в серию А чемпионата Бразилии в 1979 году и занял там 34-е место. В 1982 году клуб выиграл свой первый титул — Серебряный кубок, разгромив в финале «Алагояс», а игрок «Кампу-Гранди», Луизиньо, стал лучшим бомбардиром соревнования с 10-ю голами. В 1983 году клуб участвовал во второй раз в серии А чемпионата Бразилии, но занял только 24-е место.

В 1990-х в клубе наступил большой финансовый кризис, сопровождавшийся трудностями и в руководстве команды. В 2008 году клуб стал финалистом 3-го дивизиона чемпионата Рио-де-Жанейро и вышел во второй дивизион.

Титулы 
 Чемпион Бразилии в Серии B (1): 1983
 Чемпион Лиги Кариоки во 2 дивизионе (1): 1985

Знаменитые игроки 
  Вагнер Лав (в детско-юношеской школе)
  Дада Маравилья
  Клаудио Адан
  Роберто Динамит
  Эду

Ссылки 
 Статья на arquivodeclubes.com
 Fuscão Alvinegro Website